Punga steht für
 Punga (Buzău), Dorf im Kreis Buzău (Rumänien)
 Punga (Ethnie), Maori
 Punga (Kleine Soswa), Fluss in Westsibirien (Russland)

Punga ist der Familienname von
 Franklin Punga (1879–1962), deutscher Elektrotechniker

Siehe auch:
 Punga Mare, Methansee auf dem Saturnmond Titan